JMU est un sigle qui peut désigner :
 James Madison University (en français, Université James Madison) est une université américaine située à Harrisonburg dans l'État de Virginie.

JMU est un code qui peut désigner :
 , un aéroport international desservant Jiamusi dans la province de Heilongjiang, en Chine.

Code IATA des aéroports